Piotr Grabowski (zm. 1625) – polski pisarz polityczny, proboszcz parnawski
 Piotr Grabowski (1947–1998) – polski aktor 
 Piotr Grabowski (ur. 1968) – polski aktor
 Piotr Grabowski (ur. 1972) – polski aktor
 Piotr Grabowski – polski koszykarz